Tereba ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislav Tereba (1938–2023), tschechischer Fotograf
 Václav Tereba (1918–1990), tschechoslowakischer Tischtennisspieler